Ittilarartaajik bezeichnet:
 Ittilarartaajik (Insel, Pamiattik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ittilarartaajik (Insel, Sattiit), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland